Чемпіонат світу з хокею із шайбою 1962 — 29-й чемпіонат світу з хокею із шайбою, який проходив в період з 8 березня по 18 березня 1962 року.  

У рамках чемпіонату світу пройшов 40-й чемпіонат Європи.

В чемпіонаті не брали участь збірні СРСР, Чехословаччини та Румунії. Це був «акт солідарності» з хокеїстами збірної НДР, яким Держдепартамент США відмовив у видачі в'їзних віз.

Швед Свен Тумба-Юханссон став першим триразовим чемпіоном світу.

Кваліфікація

Чемпіонат світу Група А

Найкращі гравці чемпіонату світу 
Найкращими гравцями були обрані (Директорат турніру):
 Воротар  Леннарт Хеггрут
 Захисник  Джон Маясич
 Нападник  Свен Тумба-Юханссон

Найкращі гравці за версією журналістів:
 Воротар  Леннарт Хеггрут
 Захисники  Джек Дуглас —  Гаррі Сміт
 Нападники  Джекі Маклеод —  Ніссе Нільссон —  Ульф Стернер

Чемпіонат Європи

Чемпіонат світу Група В

Посилання  
 Архів  
 Архів   
 Архів   
 Архів   

 

1962 у хокеї з шайбою
Чемпіонати світу з хокею із шайбою
Чемпіонати Європи з хокею із шайбою
Хокей у США
Березень 1962